Town and Country peut désigner plusieurs choses.

Art et culture 

 Town and Country, un magazine américain créé en 1846 ;
 Town and Country, un album du groupe de rock britannique Humble Pie sorti en 1969 ;
 Town and Country, le titre original du film américain Potins mondains et Amnésies partielles réalisé par Peter Chelsom et sorti en 2001.

Toponyme 

 Town and Country (Missouri), une ville américaine située dans le Comté de Saint Louis (Missouri) ;
 Town and Country (Washington), une census-designated place américaine de l'État de Washington ;
 Town 'n' Country, une census-designated place américaine du Comté de Hillsborough (Floride).

Voir aussi 
 
 Town & Country Surf Designs